Mademoiselle Josette, ma femme  est une comédie théâtrale, écrite en 1906 par Paul Gavault et Robert Charvay, dont ont été tirés plusieurs films :
 le film de 1914 d'André Liabel
 le film de 1926 de Gaston Ravel
 le film de 1933 d'André Berthomieu
 le film de 1951 d'André Berthomieu